Osoby o tym nazwisku:
 Aleksandra Gasztold – polska politolożka
 Tadeusz Gasztold – polski historyk i dziennikarz